Il singolare del torneo di tennis Agri Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ilona Kramen' che ha battuto in finale Ana Veselinović 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Çağla Büyükakçay (quarti di finale)
 Ilona Kramen' (Campionessa)
 Zuzana Zlochová (primo turno)
 Başak Eraydın (quarti di finale)

 Pemra Özgen (secondo turno)
 Jasmina Tinjić (semifinali)
 Melis Sezer (quarti di finale)
 Isabella Šinikova (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Agri Open 2013